Sven Lampa kan syfta på:
 
 Sven Lampa (1839-1914), svensk entomolog 
 Sven Lampa (1870-1950), svensk folklivsforskare